Площадь Трёх Крестов () — площадь в центральном районе Варшавы Средместье. Она лежит на исторической дороге из центра города в южные окраины и предместья (Королевском тракте) и связана на севере с улицей Новы Свят и с Уяздовским проспектом на юге. Большая часть площади служит проездом с одной улицы на другую.

История 
Название площади может ввести в заблуждение. Первые два позолоченных креста располагаются на верхушках барочных колонн, изготовленных в 1731 году Иоахимом Яухом по заказу короля Август II Сильного для отметки начала «пути на Голгофу» или «Кальварской дороги» (). Третий крест держит святой Ян Непомуцкий, статуя которого была установлена в 1752 году Великим коронным гетманом Францишеком Белиньским в честь завершения мощения варшавских улиц. Тогда местное население и прозвало район площади «Rozdroże złotych krzyży» — «Перекрёстками трёх крестов». Четвёртый же крест венчает купол костёла Св. Александра, возведённого в 1818-1825 годах польским архитектором Кристианом Пётром Айгнером.Первоначально и сама площадь носила имя св. Александра.

В результате последствий Варшавское восстания 1944 года большинство зданий площади и прилежащей территории было разрушено. После же 1945 года Институт для Глухих был перестроен, а костёлу св. Александра придали вид, который он имел в XIX веке.

К старейшим зданиям площади относится жилой дом с классическим фасадом, построенный в XVIII веке, (№ 1 по ул. Новы Свят) и часть комплекса Института глухоты и слепоты (№ 2 по пл. Трёх Крестов), основанного в 1817 году.

См. также 
 Болеслав Прус

Примечания

Ссылки 

  T. Jaroszewski, Chrystian Piotr Aigner, architekt warszawskiego klasycyzmu (Chrystian Piotr Aigner: Architect of Warsaw Classicism), Warsaw, 1970.
  
  

Трёх крестов